Turnley ist der Familienname folgender Personen:
 David Turnley (* 1955), US-amerikanischer Fotograf und Fotojournalist
 John Turnley (ca. 1935–1980), irischer Politiker
 Josh Turnley (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Peter Turnley (* 1955), US-amerikanischer Fotograf und Fotojournalist